Бараха () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бараха, Рубен (род.1975) — испанский футболист.
 Бараха, Хавьер (род.1980) — испанский футболист.